A Eredivisie de 1974–75 foi a 19ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Feyenoord entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1974-75 

Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1974–75
1974 no futebol
1975 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1974
Desporto nos Países Baixos em 1975